Василий Васильевич Ламакин (1903—1971) — советский учёный- и , , лауреат Премии им. В. А. Обручева АН СССР (1969).

Биография 
Родился  года в городе Богородицк, Тульской губернии.

В 1920 году переехал в Москву и поступил на геолого-географическое отделение физико-математического факультета Московского университета. Учёбу совмещал с работой — был школьным учителем, чернорабочим, лаборантом, внештатным сотрудником в Малой Советской Энциклопедии и научным сотрудником
и секретарем в редакции Большой Советской Энциклопедии (Первое издание). В 1925 году получил специальность «геоморфология».

Участвовал в плавании научно-исследовательского судна «Персей» в Ледовитом океане, работал на Кавказе, на Башкирском Урале и Закавказье, в пустыне Каракумы. В аспирантуре учился у А. А. Борзова, с которым вместе ездили в экспедицию в Башкирию.

По инициативе В. А. Обручева в 1927—1928 годах В. В. Ламакиным были начаты исследования труднодоступного и почти неизведанного тогда Восточного Саяна. В экспедиции в Саяны Василий Васильевич ездил со своим братом Николаем.

В 1928—1935 годы проводил изучение неотектоники Байкальской впадины. Активно боролся за сохранение природы Байкала.

Репрессии 
В 1935 году вместе с братом был арестован и осужден по статье 58, пункт 10 («Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти») на 5 лет. В заключении работал старшим инженером-геологом Беломорско-Балтийского комбината НКВД. Пробыв в лагерях 4 года, в 1939 году был досрочно освобожден.

В 1952 году снова подвергся репрессии — был лишен московской прописки и должен был 5 лет жить и работать на «Байкальской лимнологической станции АН СССР».

Работа в Москве 
В 1940—1942 годах работал на Кольской базе АН СССР, в 1942—1944 годах преподавал в Карело-финском университете.

После окончания Великой Отечественной войны вернулся в Москву и работал в Геологическом институте АН СССР.

После реабилитации — в 1957 году вернулся в Москву и продолжил работать в Геологическом институте.

2 марта 1967 году защитил докторскую диссертацию в Геологическом институте АН СССР (утверждена 12 апреля 1968 года).

Результаты исследований Байкала, продолжавшиеся более 20 лет, были обобщены в монографии «Неотектоника Байкальской впадины», 1968.

Скончался 28 августа 1971 года в Москве. На его могиле лежал белый камень, который привезли друзья с Байкала: на нём написано «Исследователю Байкала Василию Васильевичу Ламакину».

Семья 
 Брат — Николай (1900-19??), геолог, геоморфолог, в 1935 году был осужден на 10 лет как «враг народа», отбывал срок в лагерях на Соловецких островах, дата смерти неизвестна («трагически погиб ещё до Великой Отечественной войны»).
 Жена — Анна Сергеевна (урождённая Васильева, 1908—1992).
 Дети: Алексей (1939—2008), Надежда (род. 1946), Ольга (род. 1948).

Награды 
 1929 — Серебряная медаль Географического общества СССР, за исследования Восточного Саяна
 1969 — Премия имени В. А. Обручева, за монографию «Неотектоника Байкальской впадины», 1968 (13 ноября 1969, № 900).

Членство в организациях 
 1928 — Географическое общество СССР, председатель Байкальского отдела (1957—1958)
 1932 — Московское общество испытателей природы
 1935 — Советское национальное объединение историков естествознания и техники
 1935 — Комиссия по изучению четвертичного периода АН СССР.

Память 
 В архивах Российской академии наук находятся материалы, посвященные В. В. Ламакину..

Библиография 
Автор более 120 научных статей, а также монографий и научно-популярных книг, среди них:
 Ламакин В. В., Ламакин Н. В. Географические исследования в Восточных Саянах в 1927 г. Москва: Наука и просвещение, 1928. 53 с.
 Ламакин В. В. Загадки Байкала. Ленинград: Детгиз., 1963. 160 с. (Серия Школьная библиотека).
 Ламакин В. В. По берегам и островам Байкала. Москва: Наука, 1965. 190 с. (Научно-популярная серия АН СССР)
 Ламакин В. В. Неотектоника Байкальской впадины. Москва: Наука, 1968. 247 с.

Примечания

Литература 
 Биографические материалы // Репрессированные геологи / Гл. редактор В. П. Орлов. Отв. редакторы Л. П. Беляков, Е. М. Заблоцкий. М.-СПб. 1999.

Ссылки 
 В. В. Ламакин в Архиве РАН.
 Библиография 

Сотрудники Геологического института РАН
Лауреаты премии имени В. А. Обручева
Геологи СССР
Четвертичники СССР